Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Copa Claro 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Simone Bolelli a Fabio Fognini, který se však turnaje nezúčastnil.

Deblový titul získal první nasazený pár Marcel Granollers a Marc López, když ve finále přehráli dvojici Pablo Cuevas a Horacio Zeballos

Nasazení párů 
 ' Marcel Granollers /  Marc López (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksúd (1. kolo)
  Oliver Marach /  Florin Mergea (1. kolo)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2014
ATP World Tour 2014